Ergebnisse der Qualifikation zu den Little League World Series 2013.

Die Little League Baseball World Series sind das größte Sportturnier im Baseball für unter 12-jährige Knaben aus der ganzen Welt. Die Qualifikation wird aufgeteilt in acht Regionen in den Vereinigten Staaten und acht internationalen Regionen ausgetragen.

Vereinigte Staaten

Große Seen 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, da sich die Spiele der Region Große Seen mit dem Spielen der Region Mittlerer Westen, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Indianapolis stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 4 

Samstag 3. August 2013 11:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

* Matthew Myers wurde in der unteren Hälfte des neunten Innings eingewechselt. Der erste Batter schlug einen Walk-off Homerun und beendete damit das Spiel. Dadurch Hat Myers laut Statistik 0.0 Innings geworfen und es kann kein ERA berechnet werden.

Spiel 7 

Samstag 3. August 2013 16:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 9 

Samstag 3. August 2013 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 11 

Sonntag 4. August 2013 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 14 

Sonntag 4. August 2013 17:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 15 

Sonntag 4. August 2013 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Nick Jeffries spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 16 

Montag 5. August 2013 11:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 18 

Montag 5. August 2013 14:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

* Marquis Jackson spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 19 

Montag 5. August 2013 16:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Matthew Myers spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 22 

Dienstag 6. August 2013 11:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 23 

Dienstag 6. August 2013 14:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 24 

Dienstag 6. August 2013 17:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Playoff

Halbfinal 1 

Donnerstag 8. August 2013 14:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Halbfinal 2 

Donnerstag 8. August 2013 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Kendall Pettis spielte ein komplettes Spiel.

Meisterschaftsspiel 

Samstag 10. August 2013 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Mittelatlantik 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, da sich die Spiele der Region Mittelatlantik mit dem Spielen der Region Neuengland, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Bristol stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 2. August 2013 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 3 

Freitag 2. August 2013 17:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 6 

Samstag 3. August 2013 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 8 

Samstag 3. August 2013 20:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Joe Davis spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 9 

Sonntag 4. August 2013 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 11 

Sonntag 4. August 2013 17:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 13 

Montag 5. August 2013 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 15 

Montag 5. August 2013 17:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 17 

Dienstag 6. August 2013 10:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 20 

Dienstag 6. August 2013 19:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 21 

Mittwoch 7. August 2013 10:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 24 

Mittwoch 7. August 2013 19:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Playoff

Halbfinal 1 

Samstag 10. August 2013 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Halbfinal 2 

Samstag 10. August 2013 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Meisterschaftsspiel 

Sonntag 11. August 2013 18:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Mittlerer Westen 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, da sich die Spiele der Region Mittlerer Westen mit dem Spielen der Region Große Seen, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Indianapolis stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 2. August 2013 10:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 2 

Freitag 2. August 2013 13:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 3 

Freitag 2. August 2013 19:30 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 5 

Samstag 3. August 2013 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Mason Casper spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 6 

Samstag 3. August 2013 14:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 8 

Samstag 3. August 2013 17:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 10 

Sonntag 4. August 2013 11:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 12 

Sonntag 4. August 2013 14:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 13 

Sonntag 4. August 2013 16:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Grayson Skinner spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 17 

Montag 5. August 2013 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Spiel 20 

Montag 5. August 2013 17:00 EDT Ferguson Field, Indianapolis

Spiel 21 

Montag 5. August 2013 19:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Playoff

Halbfinal 1 

Mittwoch 7. August 2013 12:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Halbfinal 2 

Mittwoch 7. August 2013 16:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

* Nick Dainty und Carter Stonecipher spielten ein komplettes Spiel.

Meisterschaftsspiel 

Freitag 9. August 2013 13:00 EDT Stokely Field, Indianapolis

Neuengland 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, da sich die Spiele der Region Neuengland mit dem Spielen der Region Mittelatlantik, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in Bristol stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 2 

Freitag 2. August 2013 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 4 

Freitag 2. August 2013 20:15 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 5 

Samstag 3. August 2013 11:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 7 
Samstag 3. August 2013 17:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 10 

Sonntag 4. August 2013 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 12 

Sonntag 4. August 2013 20:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 14 

Montag 5. August 2013 14:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 16 

Montag 5. August 2013 20:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 18 

Dienstag 6. August 2013 13:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 19 

Dienstag 6. August 2013 16:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 22 

Mittwoch 7. August 2013 13:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Spiel 23 

Mittwoch 7. August 2013 16:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Playoff

Halbfinal 1 

Donnerstag 8. August 2013 10:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Halbfinal 2 

Donnerstag 8. August 2013 13:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

Meisterschaftsspiel 

Samstag 10. August 2013 19:00 EDT Leon J. Breen Field, Bristol

* Chad Knight spielte ein komplettes Spiel.

Nordwest 

Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, da sich die Spiele der Region Nordwest mit dem Spielen der Region West, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in San Bernardino stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 2. August 2013 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 6 

Samstag 3. August 2013 11:45 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 7 

Samstag 3. August 2013 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 8 

Samstag 3. August 2013 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 10 

Sonntag 4. August 2013 11:45 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 11 

Sonntag 4. August 2013 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 13 

Montag 5. August 2013 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 16 

Montag 5. August 2013 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 17 

Dienstag 6. August 2013 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 19 

Dienstag 6. August 2013 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 21 

Mittwoch 7. August 2013 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 23 

Mittwoch 7. August 2013 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Playoff

Halbfinal 1 

Donnerstag 8. August 2013 14:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Jack Leuthold spielte ein komplettes Spiel.

Halbfinal 2 

Donnerstag 8. August 2013 18:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Meisterschaftsspiel 

Samstag 10. August 2013 14:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Jack Matheson spielte ein komplettes Spiel.

Südost

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 2. August 2013 10:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 2 

Freitag 2. August 2013 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 3 

Freitag 2. August 2013 16:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 4 

Freitag 2. August 2013 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Justin Hood spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 5 

Freitag 3. August 2013 10:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 6 

Samstag 3. August 2013 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 7 

Samstag 3. August 2013 16:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 8 

Samstag 3. August 2013 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 9 

Montag 5. August 2013 10:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 10 

Montag 5. August 2013 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Spiel 11 

Montag 5. August 2013 16:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Trent Grantham spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 12 

Montag 5. August 2013 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Trost-Spiele

Trost-Spiel 1 

Dienstag 6. August 2013 10:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Alexander Donald spielte ein komplettes Spiel.

Trost-Spiel 2 

Dienstag 6. August 2013 13:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Playoffs

Halbfinal 1 

Mittwoch 7. August 2013 14:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

* Ben Pickman spielte ein komplettes Spiel.

Halbfinal 2 

Mittwoch 7. August 2013 18:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Meisterschaftsspiel 

Freitag 9. August 2013 19:00 EDT Little League Southeast Park, Warner Robins

Südwest

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 2. August 2013 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 2 

Freitag 2. August 2013 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 3 

Freitag 2. August 2013 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 4 

Samstag 3. August 2013 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 5 

Samstag 3. August 2013 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 6 

Samstag 3. August 2013 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 7 

Sonntag 4. August 2013 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 8 

Sonntag 4. August 2013 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 9 

Sonntag 4. August 2013 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 10 

Montag 5. August 2013 13:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 11 

Montag 5. August 2013 17:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Spiel 12 

Montag 5. August 2013 20:30 CDT Norcross Stadium, Waco

* Ray Castro spielte ein komplettes Spiel.

Playoffs

Halbfinal 1 

Dienstag 6. August 2013 16:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Halbfinal 2 

Dienstag 6. August 2013 19:00 CDT Norcross Stadium, Waco

Meisterschaftsspiel 

Mittwoch 7. August 2013 19:00 CDT Norcross Stadium, Waco

* Wilson Bannister spielte ein komplettes Spiel.

West 
Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, da sich die Spiele der Region West mit dem Spielen der Region Nordwest, dessen Turnier zur selben Zeit ebenfalls in San Bernardino stattfand, die Nummerierung teilen.

Vorrunde

Spiel 2 

Freitag 2. August 2013 11:45 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Jaret Godman spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 3 

Freitag 2. August 2013 16:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Sean Lee spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 4 

Freitag 2. August 2013 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 5 

Samstag 3. August 2013 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 9 

Sonntag 4. August 2013 09:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Nicolas Lopez und Anthony Hoopii-Tuionetoa spielten ein komplettes Spiel.

Spiel 12 

Sonntag 4. August 2013 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Nick Mora spielte ein komplettes Spiel.

Spiel 14 

Montag 5. August 2013 11:45 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 15 

Montag 5. August 2013 17:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 18 

Dienstag 6. August 2013 11:45 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 20 

Dienstag 6. August 2013 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 22 

Mittwoch 7. August 2013 12:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Spiel 24 

Mittwoch 7. August 2013 20:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Playoffs

Halbfinal 1 

Freitag 9. August 2013 14:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

* Nick Mora spielte ein komplettes Spiel.

Halbfinal 2 

Freitag 9. August 2013 18:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

Meisterschaftsspiel 

Samstag 10. August 2013 18:00 PDT Al Houghton Stadium, San Bernardino

International

Asien-Pazifik und Mittlerer Osten

Vorrunde

Spiel 1 

Montag 1. Juli 2013 09:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 2 

Montag 1. Juli 2013 12:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 3 

Montag 1. Juli 2013 15:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 4 

Montag 1. Juli 2013 09:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 5 

Montag 1. Juli 2013 12:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 6 

Montag 1. Juli 2013 15:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 7 

Dienstag 2. Juli 2013 08:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 8 

Dienstag 2. Juli 2013 11:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 9 

Dienstag 2. Juli 2013 14:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 10 

Dienstag 2. Juli 2013 08:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 11 

Dienstag 2. Juli 2013 11:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 12 

Dienstag 2. Juli 2013 14:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 13 

Mittwoch 3. Juli 2013 08:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 14 

Mittwoch 3. Juli 2013 11:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 15 

Mittwoch 3. Juli 2013 14:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 16 

Mittwoch 3. Juli 2013 08:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 17 

Mittwoch 3. Juli 2013 11:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 18 

Mittwoch 3. Juli 2013 14:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 19 

Donnerstag 4. Juli 2013 08:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 20 

Donnerstag 4. Juli 2013 11:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 21 

Donnerstag 4. Juli 2013 14:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 22 

Donnerstag 4. Juli 2013 08:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 23 

Donnerstag 4. Juli 2013 11:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 24 

Donnerstag 4. Juli 2013 14:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 25 

Freitag 5. Juli 2013 08:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 26 

Freitag 5. Juli 2013 11:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 27 

Freitag 5. Juli 2013 14:00 PHT Field 4, Clark

Spiel 28 

Freitag 5. Juli 2013 08:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 29 

Freitag 5. Juli 2013 11:00 PHT Field 7, Clark

Spiel 30 

Freitag 5. Juli 2013 14:00 PHT Field 7, Clark

Klassierungsrunde

Spiel um Platz 5 

Samstag 6. Juli 2013 14:00 PHT Field 4, Clark

Spiel um Platz 7 

Samstag 6. Juli 2013 08:00 PHT Field 7, Clark

Spiel um Platz 9 

Samstag 6. Juli 2013 11:00 PHT Field 7, Clark

Spiel um Platz 11 

Samstag 6. Juli 2013 14:00 PHT Field 7, Clark

Playoffs

Halbfinal 1 

Samstag 6. Juli 2013 08:00 PHT Field 4, Clark

Halbfinal 2 

Samstag 6. Juli 2013 11:00 PHT Field 4, Clark

Meisterschaftsspiel 

Sonntag 7. Juli 2013 08:00 PHT Field 4, Clark

Australien

Vorrunde

Gruppe A

Spiel 1 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 2 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 3 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 4 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 5 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 6 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 7 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 8 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 9 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 10 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Gruppe B

Spiel 1 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 2 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 3 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 4 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 5 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 6 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 7 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 8 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 9 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 10 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Gruppe C

Spiel 1 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 2 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 3 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 4 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 5 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 6 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 7 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 8 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 9 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 10 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Gruppe D

Spiel 1 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 2 

Samstag 1. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 3 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 4 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 5 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 6 

Sonntag 2. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 7 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 8 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 9 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel 10 

Montag 3. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde

Klassierungsrunde um Platz 5 Spiel 1 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde um Platz 5 Spiel 2 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde um Platz 9 Spiel 1 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde um Platz 9 Spiel 2 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde um Platz 13 Spiel 1 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde um Platz 13 Spiel 2 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde um Platz 17 Spiel 1 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Klassierungsrunde um Platz 17 Spiel 2 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 5 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 7 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 9 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 11 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 13 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 15 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 17 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 19 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Playoffs

Viertelfinal 1 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Viertelfinal 2 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Viertelfinal 3 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Viertelfinal 4 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Halbfinal 1 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Halbfinal 2 

Dienstag 4. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Spiel um Platz 3 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Meisterschaftsspiel 

Mittwoch 5. Juni 2013 Coplick Family Sports Park, Gold Coast

Europa und Afrika

Vorrunde

Gruppe A

Spiel 1 

Samstag 13. Juli 2013 12:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 2 

Samstag 13. Juli 2013 14:30 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 3 

Sonntag 14. Juli 2013 10:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 4 

Sonntag 14. Juli 2013 13:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 5 

Montag 15. Juli 2013 10:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 6 

Montag 15. Juli 2013 13:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 7 

Dienstag 16. Juli 2013 10:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 8 

Dienstag 16. Juli 2013 13:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 9 

Mittwoch 17. Juli 2013 10:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 10 

Mittwoch 17. Juli 2013 13:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Gruppe B

Spiel 1 

Samstag 13. Juli 2013 12:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 2 

Samstag 13. Juli 2013 15:00 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 3 

Samstag 13. Juli 2013 17:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 4 

Sonntag 14. Juli 2013 10:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 5 

Sonntag 14. Juli 2013 13:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 6 

Sonntag 14. Juli 2013 16:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 7 

Montag 15. Juli 2013 10:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 8 

Montag 15. Juli 2013 13:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 9 

Montag 15. Juli 2013 16:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 10 

Dienstag 16. Juli 2013 10:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 11 

Dienstag 16. Juli 2013 13:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 12 

Dienstag 16. Juli 2013 16:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Spiel 13 

Mittwoch 17. Juli 2013 10:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 14 

Mittwoch 17. Juli 2013 13:30 MESZ Little League Field, Kutno

Spiel 15 

Mittwoch 17. Juli 2013 16:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Playoffs

Viertelfinal 1 

Donnerstag 18. Juli 2013 10:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Viertelfinal 2 

Donnerstag 18. Juli 2013 11:00 MESZ Little League Field, Kutno

Viertelfinal 3 

Donnerstag 18. Juli 2013 13:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Viertelfinal 4 

Donnerstag 18. Juli 2013 16:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Halbfinal 1 

Freitag 19. Juli 2013 11:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Halbfinal 2 

Freitag 19. Juli 2013 14:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Meisterschaftsspiel 

Samstag 20. Juli 2013 11:00 MESZ Edward Piszek Stadium, Kutno

Japan

Achtelfinal

Achtelfinal 1 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Achtelfinal 2 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Achtelfinal 3 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Achtelfinal 4 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Achtelfinal 5 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Achtelfinal 6 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Achtelfinal 7 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Achtelfinal 8 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Viertelfinale

Viertelfinal 1 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Viertelfinal 2 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Viertelfinal 3 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Viertelfinal 4 

Samstag 29. Juni 2013 Tokio

Halbfinale

Halbfinal 1 

Samstag 6. Juli 2013 Tokio

Halbfinal 2 

Samstag 6. Juli 2013 Tokio

Meisterschaftsspiel 

Samstag 6. Juli 2013 Tokio

Kanada

Vorrunde

Spiel 1 

Freitag 2. August 2013 10:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 2 

Freitag 2. August 2013 13:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 3 

Freitag 2. August 2013 16:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 4 

Samstag 3. August 2013 11:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 5 

Samstag 3. August 2013 14:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 6 

Samstag 3. August 2013 17:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 7 

Sonntag 4. August 2013 11:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 8 

Sonntag 4. August 2013 14:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 9 

Sonntag 4. August 2013 17:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 10 

Montag 5. August 2013 11:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 11 

Montag 5. August 2013 14:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 12 

Montag 5. August 2013 17:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 13 

Dienstag 6. August 2013 11:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 14 

Dienstag 6. August 2013 14:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 15 

Dienstag 6. August 2013 17:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 16 

Mittwoch 7. August 2013 11:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 17 

Mittwoch 7. August 2013 14:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 18 

Mittwoch 7. August 2013 17:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 19 

Donnerstag 8. August 2013 10:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 20 

Donnerstag 8. August 2013 13:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Spiel 21 

Donnerstag 8. August 2013 16:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Playoffs

Halbfinal 1 

Samstag 10. August 2013 10:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Halbfinal 2 

Samstag 10. August 2013 13:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Meisterschaftsspiel 

Samstag 10. August 2013 16:00 ADT Cameron Bowl, Glace Bay

Karibik

Vorrunde

Gruppe A

Spiel 1 

Samstag 13. Juli 2013 13:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 2 

Sonntag 14. Juli 2013 10:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 3 

Sonntag 14. Juli 2013 19:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 4 

Montag 15. Juli 2013 13:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 5 

Montag 15. Juli 2013 19:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 6 

Dienstag 16. Juli 2013 13:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Gruppe B

Spiel 1 

Samstag 13. Juli 2013 19:00 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 2 

Sonntag 14. Juli 2013 13:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 3 

Sonntag 14. Juli 2013 16:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 4 

Montag 15. Juli 2013 16:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 5 

Dienstag 16. Juli 2013 16:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel 6 

Dienstag 16. Juli 2013 19:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Playoffs

Viertelfinal 1 

Donnerstag 18. Juli 2013 16:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Viertelfinal 2 

Donnerstag 18. Juli 2013 19:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Halbfinal 1 

Freitag 19. Juli 2013 16:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Halbfinal 2 

Freitag 19. Juli 2013 19:30 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Spiel um Platz 3 

Samstag 20. Juli 2013 14:00 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Meisterschaftsspiel 

Samstag 20. Juli 2013 17:00 AST La Sonrisa Ballpark, Bonaire

Lateinamerika

Vorrunde

Spiel 1 

Samstag 20. Juli 2013 10:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 2 

Samstag 20. Juli 2013 15:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 3 

Samstag 20. Juli 2013 17:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 4 

Sonntag 21. Juli 2013 10:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 5 

Sonntag 21. Juli 2013 13:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 6 

Sonntag 21. Juli 2013 15:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 7 

Montag 22. Juli 2013 10:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 8 

Montag 22. Juli 2013 14:30 ECT Liga Sur Field, Guayaquil

Spiel 9 

Montag 22. Juli 2013 17:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 10 

Dienstag 23. Juli 2013 10:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 11 

Dienstag 23. Juli 2013 14:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 12 

Dienstag 23. Juli 2013 17:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 13 

Mittwoch 24. Juli 2013 10:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 14 

Mittwoch 24. Juli 2013 14:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 15 

Mittwoch 24. Juli 2013 17:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 16 

Donnerstag 25. Juli 2013 10:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 17 

Donnerstag 25. Juli 2013 14:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 18 

Donnerstag 25. Juli 2013 17:30 ECT Liga Sur Field, Guayaquil

Spiel 19 

Freitag 26. Juli 2013 10:00 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 20 

Freitag 26. Juli 2013 14:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Spiel 21 

Freitag 26. Juli 2013 17:30 ECT Miraflores Field, Guayaquil

Meisterschaftsspiel 

Samstag 27. Juli 2013 Miraflores Field, Guayaquil

Mexiko

Vorrunde

Gruppe A

Spiel 1 

Montag 8. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 2 

Dienstag 9. Juli 2013 11:30 CDT, Reynosa

Spiel 3 

Dienstag 9. Juli 2013 14:00 CDT, Reynosa

Spiel 4 

Dienstag 9. Juli 2013 16:30 CDT, Reynosa

Spiel 5 

Mittwoch 10. Juli 2013 11:30 CDT, Reynosa

Spiel 6 

Mittwoch 10. Juli 2013 14:00 CDT, Reynosa

Spiel 7 

Mittwoch 10. Juli 2013 16:30 CDT, Reynosa

Spiel 8 

Mittwoch 10. Juli 2013 19:00 CDT, Reynosa

Spiel 9 

Donnerstag 11. Juli 2013 11:30 CDT, Reynosa

Spiel 10 

Donnerstag 11. Juli 2013 14:00 CDT, Reynosa

Spiel 11 

Donnerstag 11. Juli 2013 16:30 CDT, Reynosa

Spiel 12 

Donnerstag 11. Juli 2013 19:00 CDT, Reynosa

Spiel 13 

Freitag 12. Juli 2013 11:30 CDT, Reynosa

Spiel 14 

Freitag 12. Juli 2013 14:00 CDT, Reynosa

Spiel 15 

Freitag 12. Juli 2013 16:30 CDT, Reynosa

Spiel 16 

Freitag 12. Juli 2013 19:00 CDT, Reynosa

Spiel 17 

Samstag 13. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 18 

Samstag 13. Juli 2013 11:30 CDT, Reynosa

Spiel 19 

Samstag 13. Juli 2013 14:00 CDT, Reynosa

Spiel 20 

Samstag 13. Juli 2013 16:30 CDT, Reynosa

Spiel 21 

Samstag 13. Juli 2013 19:00 CDT, Reynosa

Gruppe B

Spiel 1 

Dienstag 9. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 2 

Dienstag 9. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 3 

Dienstag 9. Juli 2013 17:00 CDT, Reynosa

Spiel 4 

Dienstag 9. Juli 2013 19:30 CDT, Reynosa

Spiel 5 

Mittwoch 10. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 6 

Mittwoch 10. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 7 

Mittwoch 10. Juli 2013 17:00 CDT, Reynosa

Spiel 8 

Mittwoch 10. Juli 2013 19:30 CDT, Reynosa

Spiel 9 

Donnerstag 11. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 10 

Donnerstag 11. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 11 

Donnerstag 11. Juli 2013 17:00 CDT, Reynosa

Spiel 12 

Donnerstag 11. Juli 2013 19:30 CDT, Reynosa

Spiel 13 

Freitag 12. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 14 

Freitag 12. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 15 

Freitag 12. Juli 2013 17:00 CDT, Reynosa

Spiel 16 

Freitag 12. Juli 2013 19:30 CDT, Reynosa

Spiel 17 

Samstag 13. Juli 2013 09:00 CDT, Reynosa

Spiel 18 

Samstag 13. Juli 2013 11:30 CDT, Reynosa

Spiel 19 

Samstag 13. Juli 2013 14:00 CDT, Reynosa

Spiel 20 

Samstag 13. Juli 2013 16:30 CDT, Reynosa

Spiel 21 

Samstag 13. Juli 2013 19:00 CDT, Reynosa

Playoffs

Halbfinal 1 

Sonntag 14. Juli 2013 10:00 CDT, Reynosa

Halbfinal 2 

Sonntag 14. Juli 2013 10:00 CDT, Reynosa

Meisterschaftsspiel 

Sonntag 14. Juli 2013 18:00 CDT, Reynosa

Einzelnachweise 

2013